Ву́лиця Миколи Костомарова (також ву́лиця Костомарова) — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Костомарова 
 Вулиця Костомарова — вулиця у місті Борислав.
 Вулиця Костомарова — вулиця у місті Ковель.
 Вулиця Костомарова — вулиця у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Костомарова — вулиця у місті Львів.

Вулиця Миколи Костомарова 
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Бровари.
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Коломия.
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Острог.
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Миколи Костомарова — вулиця у місті Суми.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей